Kulesza ist der Familienname folgender Personen:

 Agata Kulesza (* 1971), polnische Schauspielerin
 Anny von Kulesza (1868–1934), deutsche Lehrerin und Politikerin (DVP), MdL
 Beata Sokołowska-Kulesza (* 1974), polnische Kanurennsportlerin
 Cezary Kulesza (* 1962), polnischer Fußballspieler und -funktionär
 Marek Kulesza (* 1959), polnischer Radrennfahrer
 Ryszard Kulesza (1931–2008), polnischer Fußballtrainer
 Seweryn Kulesza (1900–1983), polnischer Vielseitigkeitsreiter
 Tomasz Kulesza (* 1959), polnischer Politiker